Des élections municipales () se tiennent le  en Italie, le même jour que les élections européennes et que les élections régionales au Piémont. Dans les situations éventuelles de ballottage dans les communes de plus de , un second tour se tient le .

Elles concernent environ  d'électeurs et , soit presque 50 % des communes italiennes, dont 5 chefs-lieux de région comme Florence, Bari, Pérouse, Potenza et Campobasso, ainsi que les grandes villes suivantes, chefs-lieux de province : Ascoli Piceno, Avellino, Bergame, Biella, Crémone, Ferrare, Foggia, Forlì, Lecce, Livourne, Modène, Pavie, Pesaro, Pescara, Prato, Reggio d'Émilie, Rovigo, Verbania, Verceil, Vibo Valentia, mais aussi Sanremo et Vintimille ou encore Alghero, Bassano del Grappa, Carpi, Empoli, Fano, Foligno, Gela, Giulianova, Gubbio, Nola,    Sassuolo et Termoli.

En Sicile, notamment à Caltanissetta, et en Sardaigne, notamment à Cagliari et à Sassari, régions à statut spécial, les élections se déroulent respectivement le  et le , avec un éventuel second tour deux semaines après. À Reggio de Calabre, elles sont prévues à l’automne.

Le , se déroule le ballotage dans 136 communes de plus de , dont une seule, Campobasso, avec la présence du Mouvement 5 étoiles, qui a perdu dès le premier tour Livourne et Avellino, tous les autres 135 duels opposant des candidats de centre gauche et de centre droit. Campobasso est finalement la seule ville remportée par le Mouvement 5 étoiles avec Caltanissetta, tandis que Ferrare et Forlì, villes historiques de la gauche, sont remportées pour la première fois par la droite (Ligue) comme également Potenza (qui était déjà à droite) ou encore Pescara et Foggia (Forza Italia). Cependant la gauche résiste très bien, conserve aisément Florence, Prato et Reggio d'Émilie, et conserve ou remporte aussi Bari, Bergame, Livourne, Cesena, Crémone, Lecce, Rovigo ou Verbania, surtout si on compare aux résultats plutôt exceptionnels de 2014.

Résumé

Résultats par ville

Modène 
Gian Carlo Muzzarelli, du Parti démocrate, est réélu maire dès le premier tour.

Vote populaire

Florence 
Dario Nardella est réélu maire dès le premier tour.

Vote populaire

Prato 
Le maire démocrate Matteo Biffoni est réélu au second tour.

Vote populaire

Pérouse 
Le maire sortant, Andrea Romizi, de Forza Italia, est réélu dès le premier tour. Le Centre droit conserve la mairie de Pérouse.

Vote populaire

Campobasso 
Le maire démocrate sortant, Antonio Battista, est éliminé dès le premier tour. Roberto Gravina, du Mouvement 5 étoiles, est élu maire au second tour.

Vote populaire

Bari 
Antonio Decaro est réélu maire dès le premier tour.

Vote populaire

Potenza 
Mario Guarente, de la Ligue, succède à Dario De Luca, des Frères d'Italie. Le Centre droit conserve la mairie de Potenza, mais détient maintenant la majorité au conseil municipal.

Vote populaire

Cagliari 
Paolo Truzzu du Centre droit, succède à Massimo Zedda, du parti Camp progressiste.

Vote populaire

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Élections régionales de 2019 dans les Abruzzes
 Élections régionales de 2019 en Sardaigne

2019
Municipales
Politique en mai 2019
Politique en juin 2019